

Geografia 
 Australia
 Sheffield – città della Tasmania

 Regno Unito
 Sheffield – città del South Yorkshire, Inghilterra

 Stati Uniti d'America
 Sheffield – città della Contea di Colbert, Alabama
 Sheffield – villaggio della Contea di Bureau, Illinois
 Sheffield – città della Contea di Franklin, Iowa
 Sheffield – città della Contea di Berkshire, Massachusetts
 Sheffield – villaggio della Contea di Lorain, Ohio
 Sheffield – città della Contea di Caledonia, Vermont
 Sheffield – census-designated place della Contea di Warren, Pennsylvania

Persone
 Bill Sheffield – politico statunitense
 Charles Sheffield – matematico, fisico e scrittore di fantascienza britannico
 Charlotte Sheffield – modella statunitense
 Fred Sheffield – cestista statunitense
 Frederick Sheffield – canottiere statunitense
 Gary Sheffield – bobbista statunitense
 Jeremy Sheffield – attore ed ex ballerino britannico
 Johnny Sheffield – attore statunitense, figlio di Reginald
 Kendall Sheffield – giocatore di football americano statunitense 
 Reginald Sheffield – attore britannico naturalizzato statunitense

Sport
 Sheffield Football Club – società calcistica inglese
 Sheffield Giants – squadra di football americano inglese
 Sheffield Lancers – squadra di hockey su ghiaccio inglese
 Sheffield United Football Club – società calcistica inglese
 Sheffield Wednesday Football Club – società calcistica inglese

Altro 
 Sheffield – album degli Scooter del 2000

Pagine correlate
HMS Sheffield